

Майське міське поселення — міське поселення, Майський район, Кабардино-Балкарія
 Майське міське поселення — міське поселення, Совєтсько-Гаванський район, Хабаровський край